Marcinowice (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Świdnicki
 Marcinowice (powiat Jaworski), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Jaworski
 Marcinowice (powiat Krośnieński), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in het district Świdnicki
 Marcinowice (powiat Miechowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in het district Świdnicki
 Marcinowice (powiat Świdnicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Świdnicki